

Codici 
 LUA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tenzing-Hillary di Lukla (Nepal)
 lua – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua luba-lulua
 LUA – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Luanda (Angola)

Informatica 
 Lua  – linguaggio di programmazione

Musica 
 Lua  – singolo discografico dei Bright Eyes del 2004

Altro 
 Lua  – etnia stanziata in Thailandia del Nord e in Laos del Nord
 Lua – lingua dell'etnia Lua
 Lua – dea della mitologia romana
 LUA – prestazioni del sistema sanitario nazionale antesignane dei LEA